Pere Farreras Valentí (Barcelona, 1916 - 1968), metge 
 Josep Farreras i Sampera (el Masnou, 1880 - 1914), veterinari
 Pere Farreras i Sampera (el Masnou, 1876 - 1955), veterinari
 Francesc Farreras i Duran
 Antoni Martí i Farreras
 Celestí Martí Farreras
 Joaquim Nadal i Farreras
 Josep Martí i Farreras
 Josep Narcís Roca i Farreras
 Manel Nadal i Farreras
 Rafael Nadal i Farreras
 Ramon Martí i Farreras